Vale (Arcos de Valdevez), een plaats in de Portugese gemeente Arcos de Valdevez
Vale (bedrijf), Braziliaans mijnbouwbedrijf
Vale (Santa Maria da Feira), een plaats in de Portugese gemeente Santa Maria da Feira
Vale (Slovenië), een plaats in de Sloveense gemeente Komen
Vale (Oregon), een plaats in de Amerikaanse staat Oregon
Vale (Georgië), een plaats in Georgië op de grens met Turkije.
Vale (Guernsey)